Список титулов учтивости, используемых для наследников существующих в настоящее время титулов в пэрстве Англии, Шотландии, Великобритании, Ирландии и Соединённого королевства. Звездочками обозначаются титулы учтивости, используемые в настоящее время живущими наследниками.

Титулы учтивости для наследников герцогов

Титулы учтивости для наследников маркизов

Титулы учтивости для наследников графов

Ссылки 
 Debrett's, Peerages by Courtesy

Примечания 

Британское пэрство
Дворянство Великобритании
Титулы